An die Freude steht für:

An die Freude, ein Gedicht von Friedrich Schiller
An die Freude (Film), ein Film von Ingmar Bergman aus dem Jahr 1950

Siehe auch:
 Ode an die Freude